Брабантсе Пейл (; Брабантская Стрела) или Флеш Брабансонн () — ежегодная шоссейная однодневная полуклассическая велогонка, проходящая в бельгийской провинции Фламандский Брабант

История 
Главная гонка провинции впервые прошла в 1961 году, стартуя и финишируя в Брюсселе. Её победителем стал бельгиец Пино Черами.

Через несколько лет столицу в том же качестве заменил пригородный Синт-Генезиус-Роде, а затем Брабантсе Пейл много раз финишировала в соседнем Алсемберге. До 2010 года гонка проводилась в конце марта — начале апреля, находясь в начале Фламандской недели велогонок.

С 2010 года, когда её организатором стала Flanders Classics, старт был перенесён на восток в Лёвен, а финиш — в Оверейсе. И стала вроводится в среду после Париж — Рубе и перед Амстел Голд Рейс, на границу между Северными и Арденнскими классиками, .

В 2005 году гонка вошла в календарь UCI Europe Tour с категориюей 1.1, с 2011 — 1.HC. 

Маршрут включет примерно 16 различных подъёмов, часть из которых проходится несколько раз. В общей сложности гонщикам приходится преодолеть около 28 подъёмов, 5 из которых находится на последнем круге. Ключевыми подъёмами считаются Брёйне Пут (Bruine Put), Линденберг (Lindenberg) и Алсемберг (Alsemberg, протяжённость 1200м, средний градиент 4%, максимальный — 10%) около церкви одноимённого городка. Общая протяжённость дистанции составляет примерно 200 километров.

Рекордсменом по победам является бельгиец Эдвиг ван Хойдонк, выигравший четыре раза, причём все в нечётные годы. Трижды подряд успех на гонке праздновал Оскар Фрейре, столько же побед на счету бельгийцев Йохана Капио и Йохана Мюзеува.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Брабантсе Пейл на Cycling Archives
 
  

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1961 года
Фламандский Брабант